Municipio de Marengo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marengo (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Marengo (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Marengo (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.